Илья Пономарёв:
 Пономарёв, Илья Иванович (ум. 1670) — донской казак, атаман, один из предводителей восстания Степана Разина.
 Пономарёв, Илья Владимирович (род. 1975) — российский политик и предприниматель, депутат Государственной думы V созыва.